

Pessoas 
 François de La Rochefoucauld
 Robert De La Rouchefoucauld

Localidades 
 La Rochefoucauld (Charente)